Антон Игоревич Шантырь (род.  в Будапеште, Венгерская Народная Республика) — российский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, государственный служащий. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1996 года в командной гонке преследования. Участник летних Олимпийских игр 2000 года.

Биография 

Окончил Санкт‑Петербургскую государственную Академию физической культуры имени П.Ф.Лесгафта и Северо-Западную Академию государственной службы.

С 1992 по 1998 гг. – служба в Вооруженных Силах Российской Федерации (СКА Санкт‑Петербург).

С 1992 по 1997 г.г. – спортсмен-инструктор сборной команды России.

С 1998 по 1999 гг. – спортсмен-инструктор сборной команды России по контракту.

С 1999 по 2003 гг. – спортсмен спортивных клубов «Геролштайнер», «Коаст» (Германия).

С 2003 по 2014 гг. – директор государственного образовательного учреждения среднего (полного) общего образования Экспериментальная школа-интернат олимпийского резерва Приморского административного района (ГОУ школа-интернат № 357 среднего (полного) образования Санкт‑Петербурга «Олимпийские надежды»).

С 2014 по февраль 2020 гг. – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс «Юбилейный».

18 февраля 2020 года назначен председателем Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт‑Петербурга.

Серебряный призер XXVI летних Олимпийских игр 1996 года в командной гонке преследования, многократный победитель и призер этапов Кубка мира, чемпионата России. Победитель шоссейных велогонок в Испании и Германии (1997 г.).

Заслуженный мастер спорта России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетный работник общего образования Российской Федерации.

Действительный государственный советник Санкт‑Петербурга 3-го класса.

Победы на треке 
 1991
  Чемпионат мира, командная гонка преследования, юниоры — 1-ое место
 1992
  Чемпионат мира, командная гонка преследования, юниоры — 1-ое место
 1996
  Олимпийские игры, командная гонка преследования — 2-ое место

Победы на шоссе

Примечания

Ссылки 
 
 

Велогонщики России
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года